Les patronymes néerlandais Wever et De Wever indique un métier : le tisserand.

 Anne-Marie Durand-Wever (1889-1970), gynécologue allemande ;
 Evelyn Wever-Croes (1966-), femme d'État arubaine ;
 Merritt Wever (1980-), actrice américaine ;
 Paul Wever (1893-1944), officier de marine allemand ;
 Sies Wever, de son nom complet Hilleginus Wever (1947-2018), un footballeur néerlandais ;
 Walther Wever (1889-1936), Generalleutnant de la Luftwaffe.

 Anuna De Wever (2001-), activiste belge ;
 Bart De Wever (1970-), homme politique belge flamand, frère cadet de Bruno ;
 Bruno De Wever (1960-), historien belge flamand, frère ainé de Bart ;
 Patrick De Wever (1949-), géologue français.

Voir aussi 
 , patronyme allemand renvoyant à la même signification
 Attenrode-Wever, section de la commune belge de Glabbeek

Patronyme flamand